
Termin -{NRP}- ima više značenja.
 Neuropilin 1
 Neribozomalni peptid